Dale bezeichnet:

 Dale (Name), Personen mit diesem Vor- oder Familiennamen
 Dale (Mondkrater), benannt nach Henry Hallett Dale
 Dale-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Orte 

in Norwegen:
 Dale (Vaksdal)
 Dale (Fjaler)
 Dale (Kristiansund)

in den Vereinigten Staaten:
 Dale (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Hamilton County, Illinois
 Dale (Indiana), Stadt im Spencer County, Indiana
 Dale (Iowa), gemeindefreies Gebiet im Guthrie County, Iowa
 Dale (Kansas), Ort im Kingsman County, Kansas
 Dale (Kentucky)
 Dale (Michigan)
 Dale (Minnesota), Geisterstadt im Clay County, Minnesota
 Dale (Mississippi)
 Dale (Missouri)
 Dale (New York), Hamlet im Wyoming County, New York
 Dale (Ohio), Ort im Washington County, Oregon
 Dale (Oklahoma), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Pottawatomie County, Oklahoma
 Dale (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Grant County, Oregon
 Dale (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Berks County, Pennsylvania
 Dale (South Carolina), gemeindefreies Gebiet im Beaufort County, South Carolina
 Dale (Texas)
 Dale (West Virginia)
 Dale (Wisconsin), im Outagamie County
 Dale (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin
 Dale Acres (Tennessee)
 Dale City (Virginia)
 Dale Creek (Wyoming)
 Dale Enterprise (Virginia)
 Dale Summit (Pennsylvania)

im US-amerikanischen NRHP gelistete Objekte:
 Dale Building, in Danville, Illinois, ID-Nr. 99001711
 Dale Creek Crossing (48AB145), in Ames Monument, Wyoming, ID-Nr. 86001027
 Dale Furnace and Forge Historic District, in Bally, Pennsylvania, ID-Nr. 91001134
 Dale’s Pale Archeological District, in Chester, Virginia, ID-Nr. 06001012
 Dale’s Right, in Cambridge, Maryland, ID-Nr. 79001125
 Dale’s, USB Market, in Morganton, North Carolina, ID-Nr. 87001924

in Wales:
 Dale (Pembrokeshire)

Gewässer
 Lake Dale, See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Dale Township
 Dail
 Dahle
 Dal
 Dalle